Štola nebo štóla může znamenat:

místní název
 Vysoká Štola, část města Nejdek

důlní dílo, přírodní památka
 Bockova štola (Jáchymov)
 Dědičná štola Svatá Barbora, Jáchymov
 Dědičná štola Svatý Daniel, Jáchymov
 Dědičná štola v Oslavanech
 Eliášova dědičná štola, Rudolfov, okres České Budějovice
 Herlíkovické štoly, přírodní památka, okres Trutnov
 Jaklovecká dědičná štola, Slezská (Polská) Ostrava
 Martinská dědičná štola, Rychvald
 Seznam štol v Jáchymově
 Štola č. 1 (Jáchymov)
 Štola Anna (Povrly-Roztoky)
 Štola sv. Antonína Paduánského (Jílové u Prahy)
 Štola Egidi, Žacléř
 Štola Halíře, Jílové u Prahy
 Štola Jan Evangelista, Jiřetín, okres Děčín
 Štola Jarnice, přírodní památka, okres Příbram 
 Štola pod Jelení cestou, přírodní památka, okres Bruntál 
 Štola Josef (Chotilsko), okres Příbram
 Štola Lehnschafter, Mikulov, okres Teplice
 Štola Leithund, Jáchymov
 Štola Marie Pomocná, přírodní památka, Zlaté Hory v okrese Jeseník 
 Štola Mařka, přírodní památka, Raškov v okrese Šumperk
 Štola Stradonice, přírodní památka u Peruce 
 Štola svatého Josefa, Jílové u Prahy
 Štola svatého Vojtěcha, Ptice, okres Praha – západ

vodní tunely
 Dieterova štola, Hora svatého Šebestiána
 Rudolfova štola, přivaděč vody v Praze 

 jiný význam
 Štóla, část liturgického oblečení
 Štóla (poplatek), peníze pro kněze za liturgické úkony
 Štóla (moučník)
 Štôla, obec na Slovensku
 Štola 88, fyziologický experiment s izolací skupiny lidí